Levítico puede referirse a:
Lo relativo a los levitas, integrantes de la tribu de Leví;
Levítico, libro de la Biblia.

Otros usos
Levítico (banda), grupo de grunge venezolano

Referencias